I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2003 (X edizione) si sono tenuti a Ibiza, Spagna in data 11 maggio 2003.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Eneko Llanos, mentre la gara femminile è andata alla spagnola Virginia Berasategui.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2003
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2003
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 2003

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Ibiza (comune)
Triathlon nel 2003